Ákos Szilágyi ist der Name folgender Personen:

* Ákos Szilágyi (Schriftsteller) (* 1950), ungarischer Schriftsteller
 Ákos Szilágyi (Skispringer) (* 1995), ungarischer Skispringer